Гриньків — село Рожнятівського району Івано-Франківської області.

Гриньків — українське прізвище.
 Григорій Гриньків (*1966) — церковний діяч, священик УГКЦ, протоігумен провінції Найсвятішого Спасителя Василіянського Чину святого Йосафата у 2004—2007 роках.
 Гриньків Дмитро Дмитрович (1948—2012) — український дисидент, засновник Спілки Української Молоді Галичини, член Української Гельсінкської Спілки, журналіст, письменник.
 Гриньків Роман Дмитрович (*1969) — український бандурист, педагог.

Українські прізвища
Прізвища на -ів